Cress peut faire référence à :
 Cress, un groupe au style musical anarcho-punk, 
  l'acronyme du Centre de recherche et d’études en sciences sociales, un des centres ou instituts de recherche francophones en sociologie,
  l'acronyme de Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, une institution de la France contemporaine.
l'acronyme de Centre de recherche épidémiologie et statistiques, organisme rattaché à l'INSERM